«Американская дочь» () — фильм Карена Шахназарова 1995 года.

27 апреля 1995 — премьера в ЦДК. 31 марта 1996 — первый телеэфир (ОРТ).

Несмотря на то, что некоторые критики указывают на автобиографичность сюжета (вторая жена режиссёра Елена Сетунская в 1989 году сбежала из СССР в США с их общей дочерью Анной, именно так в фильме зовут мать и дочь, уехавших в США), сам Шахназаров с неизвестной целью отрицал это, утверждая, что съёмка автобиографических картин противоречит его принципам.

Сюжет 
Русская женщина Елена (Мария Шукшина) бросает своего мужа-музыканта Алексея (Владимир Машков) и уезжает в США. С собой без ведома отца она увозит маленькую дочь. Через четыре года Алексей приезжает в Америку, чтобы разыскать дочь. Он находит свою бывшую жену в безбедном браке с успешным американцем. Не изменившаяся характером Елена (теперь Хелен Саймон) не разрешает отцу видеться с ребёнком. К этому времени дочь Аня, которую здесь называют Энн (Эллисон Уитбек), подросла, она совершенно не говорит по-русски, но любит родного отца, и они решают сбежать в Мексику, а оттуда улететь домой в Россию. Для этого необходимо добраться до приграничного города Финикс (штат Аризона).

Мать заявляет о похищении ребёнка в полицию, начинается розыск сбежавших. По пути Алексей и Аня встречают людей, помогающих им. Добравшись до города Финикс, беглецы, к своему удивлению, узнают, что ехали совсем в другую сторону, и они в другом , что в штате Орегон (который почти в полутора тысячах километрах севернее). Когда они попадают в полицию, шериф, растроганный любовью девочки к отцу, решает отпустить их, однако вскоре Аня заболевает (у неё поднимается температура), и отец решает сдаться полиции, так как ребёнку нужна помощь врачей. Он оказывается в тюрьме за похищение, бывшая супруга навещает его и предлагает сделку, по которой его отпустят, если тот подпишет официальный отказ от ребёнка. Алексей не соглашается отказаться от дочери.

Проходит какое-то время. Американская тюрьма. Заключённые заняты работой по уборке территории, но вдруг в небе слышится гул вертолёта, который облетает вокруг, а затем приземляется прямо на территорию зоны. Открывается дверь кабины. За штурвалом — Аня. Она зовёт отца, который недоумевает, но садится в вертолёт со своим другом-американцем. Они взлетают. На вопрос отца: «Куда мы летим?», Аня отвечает: «В Россию — к бабушке».

В ролях

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Александр Бородянский, Карен Шахназаров
 Режиссёр: Карен Шахназаров
 Оператор-постановщик: Владимир Шевцик
 Композитор: Анатолий Кролл
 Монтаж: Лидия Милиоти
 Художник: Девон Дерби
 Продюсер: Борис Гиллер
 Музыкальный редактор: Мина Бланк

Фестивали и премии 
 1995 — МКФ в Шанхае — Спец. приз жюри (Карен Шахназаров)
 1995 — МКФ детских фильмов в «Артеке» — Приз за лучшую женскую роль (Элисон Уитбек)
 1995 — ОРКФ «Кинотавр» в Сочи — Приз Президентского совета (Элисон Уитбек)

Литература 
 Колбовский А. — Город Зеро в стране Оз (Худож. фильм «Американская дочь». Постановка К. Шахнозарова) // Литературная газета, № 35, 30 августа 1995. — с. 8

Примечания

Ссылки 
  на официальном канале «Мосфильма»
 «Американская дочь» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Фильм «Американская дочь» в онлайн-кинотеатре «Мосфильма»

Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы-драмы России
Фильмы-драмы США
Фильмы Карена Шахназарова
Фильмы России 1995 года
Фильмы США 1995 года
Роуд-муви России
Роуд-муви США